São Cibrão é uma localidade portuguesa pertencente à freguesia de Celas, concelho de Vinhais.

Localidades de Portugal
Vinhais